Bengt Gustavsson (1928 - 2017) était un footballeur et entraîneur suédois de football.
 Bengt Gustavsson (né  le  à Göteborg (Comté de Västra Götaland)) est un joueur de volley-ball suédois.
 Björgvin Páll Gústavsson (1985) est un handballeur islandais.
 Elin Gustavsson (née le  à Höja) est une joueuse de basket-ball suédoise.
 Frida Gustavsson (née le  à Stockholm (Suède)) est un mannequin.
 Hanna Gustavsson (née en  à Solna) est une auteure de bande dessinée suédoise.
 Jonas Gustavsson (né le  à Danderyd en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. 
 Niklas Gustavsson (né en 1989) est un coureur cycliste suédois.
 Ragnar Gustavsson (1907 - 1980) était un joueur de football suédois.

Voir aussi